Рустак:
 Рустак — город в Омане.
 Рустак — провинция в Афганистане.
 Рустак — тип сельского поселения в Азии.